Winchester Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Winchester Historic District (Winchester, Illinois), NRHP-ID 79000870
 Winchester Historic District (Winchester, Virginia), NRHP-ID 80004318